|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Los Angeles (officieel JPMorgan Chase Open) van 2004 vond plaats van 19 tot en met 25 juli 2004 in Carson nabij de Amerikaanse stad Los Angeles. Het was de 34e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kim Clijsters was haar titel niet komen verdedigen, omdat ze nog herstellende was van een operatie aan een cyste.

Het derde reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams in twee sets. Davenport wist voor de vierde keer het toernooi van Los Angeles op haar naam te schrijven. Het was haar 42e WTA-titel, de vierde van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Mary Pierce en Rennae Stubbs had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Stubbs speelde samen met Cara Black – zij waren als tweede geplaatst, maar strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva, kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste koppel Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Spaanse duo Conchita Martínez en Virginia Ruano Pascual in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun zesde gezamenlijke titel. De Russin Petrova had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Shaughnessy ook drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Los Angeles 2004
Los Angeles